Le nom Maurice Delage est porté par les personnes suivantes :
Maurice Delage (compositeur), (1879-1961), compositeur français.
Maurice Delage (militaire), (1906-1959), militaire français, Compagnon de la Libération

Voir aussi